Arondismentul Bastia (în ) este un arondisment din departamentul Haute-Corse, regiunea Corsica, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Bastia-1
 Cantonul Bastia-2
 Cantonul Bastia-3
 Cantonul Bastia-4
 Cantonul Bastia-5
 Cantonul Bastia-6
 Cantonul Borgo
 Cantonul Capobianco
 Cantonul Sagro-di-Santa-Giulia
 Cantonul San-Martino-di-Lota

Comune 

Bastia